

Ейвондейл — місто, штат Аризона
 Ейвондейл — місто, штат Міссурі
 Ейвондейл — місто, штат Пенсільванія
 Ейвондейл — переписна місцевість, штат Колорадо
 Ейвондейл — переписна місцевість, штат Луїзіана